Theridion lepidum est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Theridion lepidum O. Pickard-Cambridge, 1885 est synonyme de Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)
 Theridion lepidum Becker, 1896 nec O. Pickard-Cambridge, 1885 est synonyme de Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Theridiidae